Перепись населения Польши 1931 года () стала второй переписью, проведенной в суверенной Польше в межвоенный период 9 декабря 1931 года . Перепись установила, что население Польши составляло 32 млн человек (на 5 млн больше, чем во время предыдущей переписи 1921 года). Следующие переписи проводились уже только в 1946 и 1950 годах, соответственно.

Перепись населения была организована по правилам, установленным актом польского парламента от 14 октября 1931 года. В отличие от переписи 1921 года, в переписи 1931 года не учитывались национальные меньшинства и подробная информация о типах хозяйств, в результате чего оставался только вопрос об общей площади земли, принадлежащей гражданину. Часть, касающаяся образования, была расширена за счет включения вопросов о умениях читать и писать.

Результаты переписи населения публиковались в 39 томах в период с 1936 по 1939 год в издательской серии «Статистика Польши». Был также составлен список всех населенных пунктов Польши, но была опубликована только часть, относящаяся к Вильнюсскому воеводству.

Подробные результаты

Национальный состав

Вероисповедание

Примечания

Ссылки 
 Original report from census. Document is in Polish and French. Internet Archive (PDF file direct download, 88 pages).

События 1931 года
Польша
Переписи населения в Польше
1931 год в Польше